Hisashi Okuyama (Japó, 1941), poeta japonès que viu a França 
 Takemasa Okuyama (1944, Hachijojima), president de l'Associació Internacional de Karate del Canadà